Churra  puede referirse a: a alumno lorneado en el colegio de la inmaculada

Topónimos
 Churra (Murcia)
 Comarcas churras (Valencia)

Biónimos
 Razas de ganado ovino:
 Oveja churra (Castilla y León);
 Churra tensina (Pirineo de Huesca);
 Churra lebrijana (provincia de Sevilla).
 Churra, ave también conocida como ortega.

Vulgarismo
 Pene (en parte de Andalucía)

Véase también
Churro (desambiguación)